Bomber (album)
 Bomber (film 1941)
 Bomber (film 1982)